Об'єкти NGC
Циркуль (сузір'я)
Галактики